Regnano, frazione di Casola in Lunigiana, nella provincia di Massa-Carrara.
 Regnano, frazione di Viano, nella provincia di Reggio nell'Emilia.